

Биография

Работы 
 «Правовое регулирование конкуренции в России» (2000)
 «Конкурентное право России» (2008/2009)
 «Правовое обеспечение развития конкуренции» (2010)
 Конкурентное право и отраслевые товарные рынки (2021)

Семья

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Профессора МГУ
Юристы России
Юристы XX века
Юристы XXI века